Гулашкирд, также известный как Фарджаб, Парджаб или Валашгирд, был важным городом в иранской провинции Керман в Средние века как остановка на торговых путях из Персидского залива и Персии в Индию, а также в Среднюю Азию.

Сегодня город лежит в современном Фарьябе, небольшой деревне к северо-востоку от Бендер-Аббаса, к югу от Джирофта и в 50 км к северу от Мантиджана, недалеко от города Мануджан и Рудхан и реки Дузди.

На протяжении всей истории город был сильно укреплённым городом с замком, известным как Кфтшах, и обслуживался ханствами, которые позволяли выращивать в этом районе индиго, апельсины, финики и пшеницу. Об этом упоминали арабские географы Макдиси и Якут аль-Хамави, а также Марко Поло.

Деревня была предложена как возможное место для затерянного города Александрия Кармания, основанного Александром Великим за несколько месяцев до его смерти в Вавилоне. Именно в этом районе была найдена глиняная посуда с надписями на древнегреческом языке.

Примечания 

Археология в Азии
Города Шёлкового пути